Il tabellone singolare dell'Intersport Heilbronn Open 1994, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1994, è stato vinto da Markus Zoecke. In finale ha sconfitto Cristiano Caratti (tds n. 3) con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie

  David Prinosil (primo turno)
  Carl-Uwe Steeb (semifinali)
  Cristiano Caratti (finale)
  Omar Camporese (quarti di finale)

  Hendrik Dreekmann (secondo turno)
  Markus Naewie (primo turno)
  Karim Alami (primo turno)
  Richard Matuszewski (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 1994